Wölfflin ist der Familienname folgender Personen:

 Christoph Wölfflin (1625–1688), deutscher evangelischer Theologe und Professor an der Universität Tübingen
 Eduard Wölfflin (1831–1908), Schweizer Klassischer Philologe
 Ernst Wölfflin (1873–1960), Schweizer Augenarzt
 Heinrich Wölfflin (1864–1945), Schweizer Kunsthistoriker
 Johann Rudolf Wölfflin (1801–1888), Schweizer Zuckerbäcker und Polizeigerichtspräsident
 Kurt Wölfflin (1934–1998), österreichischer Schriftsteller

Siehe auch:
 Wölffling